Зебнице може бити:

 Зебинце (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Зебинце (Ново Брдо), насеље у општини Ново Брдо, КиМ, Република Србија